Служилые князья, служебные князья, подручники — в средневековой Руси класс князей, находящихся на службе у владетельных князей. 

Служилые или служебные князья были двух видов: князья, ровно ничего не имевшие, и князья, обладавшие наследственными отчинами. В летописании середины XVI века к ним близок по смыслу термин «княжата». Служилый князь, в стародавние времена на Новгородчине и Псковщине — на кормеже, на жалованье, чужой, принятый как ратный воевода. Первым примером служилого князя на Руси стал галицкий) князь Иван Ростиславич «Берладник».

История 
Одна часть служилых князей была безземельными, обычно насильственным путём лишившаяся земельных владений (с X века). Вторая часть сама была мелкими вотчинниками, вынужденными прибегать к покровительству великих князей Московских и Литовских (с XIV века), после чего сохранявшими в своих руках суд, управление и наследственное владение.
... Получая от Сигизмунда земли, бежавшие из-под московского владычества удельные князья теряли свою самостоятельность и делались служебными; они давали присягу: "после смерти нам и нашим детям служить тому, кто будет на литовском престоле; если после нас не будет потомков, то нашей земле от великих княжеств литовских не отступаться". В числе условий, разрешавших князей от присяги, были пункты, дававшие возможность служебным князьям весьма часто менять своего господина, именно: отказ великого князя защищать служебных князей от обидчика, неоказание чести и милости, — все это разрешало от присяги. Такая формула присяги вела к тому, что то литовское, то московское правительство принимало к себе перебежчиков с землями, и этим вызывались постоянные ссоры. ...
Известия о служилых князьях встречаются с середины XIII века. Ранее для обозначения подобного положения одного князя по отношению к другому использовалось слово подручник (такие отношения могли быть связаны с уплатой дани), в отличие от сын (могли быть связаны с несением военной службы) и брат. Широко известный эпизод с острижением бороды послу Андрея Боголюбского Михну и последующими военными действиями был связан с тем, что князь позволил себе обратиться к своему двоюродному племяннику в 1173 году не как к князю, а как к подручнику и простому человеку. В эпоху Дмитрия Донского (1363—1389) подручными князьями великого князя московского называются, в частности, белозерские князья, чьи владения были выкуплены Иваном Калитой у их предков. Впоследствии, при образовании Российского централизованного государства, в служилых превратилось большинство удельных князей. Также служилые князья, лишившись многих своих привилегий, утратили то лидирующее положение при московском дворе, которое они заняли в XIV — XV веках, уступив его боярам.

Служилыми князьями в Новгороде были приглашённые для оборонительных и военных целей литовские, белозерские, суздальские и другие князья. Они могли получить в кормление пригороды и земли.

Персоналии 
 А. И. Прозоровский;

См. также 
 Удельный князь
Список служилых литовских князей в Новгороде

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Н. П. Павлов-Сильванский, Государевы служилые люди. 2000

Ссылки 
 Сайт Большая российская энциклопедия, Князья служилые.
 Сайт История Государства, Василий Сергеевич, Древности русского права. Т. 2. Вече и князь. Советники князя, Глава третья. Служебные князья.
 

Князья